(pouvant faire référence à « feutre » ou « avoir ressenti » en français) peut faire référence à :

Toponymes 
 , une localité du comté de Teton, en Idaho,
 Felt (Oklahoma), petite communauté du comté de Cimarron, en Oklahoma,
 , en Antarctique,
 Felt Forum, ancien nom de  du Madison Square Garden,
 , ancien magasin général du comté Ontario, dans l'État de New York

Personnalités 

 , une famille de personnalités politiques américaines,
  (1933-2012), joueur de football américain,
 Dorr Felt (1862–1930), inventeur du Comptomètre,
 Felt and Tarrant Manufacturing Company, compagnie produisant le Comptomètre.
 Edward P. Felt (1960-2001), l'une des victimes des attaques du 11 septembre 2001,
  (1868-1943), entomologiste américain,
  (1902-1992), aviateur et commandant américain lors de la Seconde Guerre mondiale,
  (1867-1938), architecte et fondateur de la J.H. Felt & Company,
  (1850-1928), personnalité de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours,
  (1816–1887), personnalité politique ainsi que de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours,
  (1952-2002), programmeur informatique,
  (1957- ), spécialiste autrichien des sciences sociales,
 William Mark Felt, Sr. (1913-2008), informateur du scandale du Watergate connu sous le nom de .

Biologie 

 Felt alga, nom commun du Codium fragile,
 , une espèce d'orchidée,
 Felt Leaf Ceanothus, une espèce d'arbrisseau,
 Felt bush
 
 , deux sortes de champignons,
 Felt-ringed agaricus, nom commun du , une sorte de champignon.

 Musique 
 Felt, groupe pop anglais
 , groupe de hip-hop
 , premier album du groupe
 , deuxième album
 , troisième album
 Felt Mountain, un album de Goldfrapp
 , un album de Smashing Time
 Felt (album), un album de Anchor & Braille

 Autres 
 , constructeur américain de bicyclettes,
 felt tip pen, mot anglais pour stylo-feutre,
 Felt boots, synonyme de Valenki
 FELT pour Fast-Evolving Luminous Transient, en astronomie.

 Voir aussi 
 ,
 '', matériau filamenteux dense.